Райхон (, настоящее имя — Райхон Отабековна Ганиева, ) (род. 16 сентября 1978 года) — узбекская певица и актриса. Заслуженная артистка Республики Узбекистан.

Биография 
Райхон Ганиева родилась 16 сентября 1978 года в Ташкенте (Узбекская ССР). Отец — Oтабек Ганиев — известный артист кино, внук великого кинорежиссёра, основоположника узбекского кино Наби Ганиева. Мать — заслуженная артистка Узбекской ССР — Тамара Шакирова.

Талант Райхон Ганиевой открылся очень рано. Она любила рисовать, петь, танцевать. Было решено отдать девочку в музыкально-художественную школу искусств для одарённых детей, которую Райхон успешно окончила в 1996 году по классу фортепиано. Будучи ученицей 9 класса, она была удостоена чести исполнять сольную партию на фортепьяно с Большим государственным симфоническим оркестром под руководством дирижёра Захида Хакназарова. Это были концерты Сен-Санса. Серия концертов с маленькой Райхон в концертном зале «Бахор» имела большой успех. В те годы это был настоящий «храм» классического искусства. В школе Райхон написала свою первую песню под названием «Жить…». 

Артистка окончила Институт мировых языков по специальности «Английская филология». На третьем курсе она организовала вокальный дуэт «Хаёл». С 2000 года начала карьеру сольной певицы.

В 2002 году Райхон выступила с сольным концертом в Большом академическом театре оперы и балета имени Алишера Навои, где её объявили лучшей певицей года и выдали первую премию «Нихол». После этого она дважды получала данную премию, в 2004 году — конкурс «Тарона» и в 2006 году на номинации M&TVA. 

В 2003 и 2005 году Райхон получила премию «За лучший альбом года». В декабре 2007 года её песня «Кечир» из одноимённого фильма, в котором артистка выступила в роли сценаристки и в качестве главной героини, была объявлена лучшим саундтреком года. В 2009 году Райхон получила премию «M&TVA» в номинации «Лучшая песня года». 

22 февраля 2012 года умерла Тамара Халимовна Шакирова, мать артистки.

В декабре 2012 года Райхон вновь получила премию «M&TVA» в номинации «Лучшая певица года». А незадолго до этого, 16 ноября 2012 года, в ресторане «Версаль» состоялась свадьба певицы. Избранником стал студент Ташкентского театрального института, начинающий актёр Йигитали Мамаджанов. На торжество были приглашены многие звезды узбекской эстрады и кино.

Вскоре Райхон стала матерью двойняшек, Ислама и Имрана. Однако семейная жизнь Райхон и Йигитали не сложилась, и в 2015 году супруги подали на развод.

В 2016 году в сети появилась информация о том, что Райхон состоит в отношениях с Фарходом Алимовым. Позже эти слухи подтвердились. Осенью того же года пара провела обряд "никах", после чего новоиспеченные супруги отправились в свадебное путешествие в Объединëнные Арабские Эмираты.

Концерты 
  - «Baxtli bo'laman» - «Буду счастливой», Большой театр оперы и балета им.Алишера Навои
 2004 - «Sevgilim» - «Любимый», Дворец Дружбы Народов
 2005 - «Faqat muxabbat» - «Только любовь», Дворец Дружбы Народов
 2006 - «Yolg'izim» - «Мой единственный», Дворец Дружбы Народов
 2007 - «Sog'indim» - «Скучаю», Дворец Дружбы Народов
 2008 - «Doimo» - «Всегда», Дворец Дружбы Народов
 2009 - «Orzuingga ishon» - «Верь в свою мечту», Дворец Дружбы Народов
 2010 - «Tabassum qil» - «Улыбайся», Дворец Дружбы Народов
 2011 - «Sevaveraman» - «Буду я любить», Дворец Дружбы Народов
 2012 - «Sevgi... bu nima?» - «Любовь... Что Это?», Дворец Дружбы Народов
 2013 - «Oyijon» - «Мама», Дворец Дружбы Народов
 2015 - «RayhonShow 2015», Дворец Дружбы Народов
 2016 - «RayhonShow 2016», Дворец Дружбы Народов
 2017 - «RayhonShow 2017», Дворец Дружбы Народов
 2018 - «Hamma jam» - «Все вместе», Дворец Дружбы Народов
 2020 - «RayhonShow 2020», Дворец Дружбы Народов

Певица отличается от других артистов своими грандиозными концертными шоу в Ташкенте, которые проходят каждый год, начиная с 2002 года (кроме 2003, 2014 года из-за беременности и 2019 года). Самые ожидаемые концерты в Узбекистане — это, конечно, концерты Райхон. Она также давала концерты в России, Китае, Казахстане, Турции и многих других странах мира. Её концерты отличаются грандиозными шоу-программами, многими новыми песнями, новыми дуэтами с разными яркими певцами Узбекистана, лучшими танцами во всех песнях (хореограф певицы Эля Муликова) и главная тема всех концертов — это «Любовь». В 2015 году главной темой была «Кинематография». Концерты проходят каждый год в феврале во Дворце «Истиклол». Несмотря на холодную погоду зимой, все билеты продаются за несколько дней до концертов. Начиная с 2015 года компания «Proart» является организатором концертов. Ещё одним главным событием в рамках концертов Райхон является премьера релиза нового студийного альбома певицы. Альбом поступает в продажу с первых дней концерта в самом Дворце «Истиклол», и после концертов альбомы появляются в магазинах страны и в «iTunes Store».

В 2012 году проходил Юбилейный концерт певицы под названием «Севги… Бу нима?», это был по счёту десятый год, как она начала проводить концерты. Сначала объявили 3 дня концерт, но по многочисленной просьбе был добавлен ещё день, но за день концерт был отменён из-за состояния мамы певицы. В течение 3 дней концерты прошли удачно, несмотря на очень холодную погоду. В концерте она спела дуэты с 5 певцами. Были яркие танцы, фонтан-шоу и много интересного.

В 2013 году Концерт по названию «Ойижон» был посвящён памяти мамы певицы — заслуженной артистки Узбекистана Тамары Шакировой (умерла в 2012 году). Концерт прошёл в апреле из-за подготовок. Поп-дива выходила на сцену в Японском стиле и исполняла песню, посвящённую маме. Также самыми интересными моментами концерта были танец Танго с бывшим мужем Райхон, разные сцены полёта и другие. Концерт прошёл весьма удачным. На следующий год певица из-за беременности не смогла проводить концерт.

В 2015 году концерт не имел названия, но он проходил при поддержке альбома Райхон «Излама». Она всегда называла концерт одинаково с альбомом того года. Главной темой концерта стала «Кинематография». Концерт был разделён на 5 частей, первая часть про ретро-фильмы, потом жанр триллеры, национальный, жанр мелодрама и современный. В концерте были представлены самые продаваемые хиты певицы, а также новые песни. Также проходило лазерное шоу. Гостями концерты были певица Лола и солист группы Болалар Тохир Содиков. Самым неожиданным моментом концерта стал дуэт с Лолой, где её образ (красное платье) получил отрицательные отзывы критиков и широких масс, из-за которого впоследствии произошло скандальное обсуждение, и певица Лола потеряла лицензию (позже опять вернула её).

В декабре 2015 года певица объявила о 5 концертах, которые пройдут в феврале 2016. После завершения работы с афишами им не разрешили опубликование этих афиш в городе. Причиной стало то, что на картинке изображено много цепей (по данным из сайта www.sayyod.com). Но в скором времени  афиши были изменены и опубликованы. Все концертные дни прошли отлично. В начале Райхон вышла на сцену в виде Королевы Египта. Декорации, костюмы — всё было, как положено, в стиле Египта. Затем были сцены в виде Девушки-Гангстера, и другие. Было много новых песен, и обработка старых хитов в новом направлении; почти весь концерт прошёл вживую. Концерт закончился её хитом «Дилимо», во время которого на экране сцены показывали песню в исполнении фанатов и знаменитостей. В этом году во время концерта не было представлено нового альбома, по этому поводу певица сообщила в социальных сетях, что альбом будет выпущен через год. Критики оценили концерт положительно и сказали, что она всегда умеет удивлять, и никто, кроме неё, пока не смог представить такое шоу. Но всё-таки в социальных сетях концерт стал самой обсуждаемой темой, все фанаты других певцов обвиняли певицу в копировании многих элементов концерта у других знаменитостей, таких как Beyonce, Katy Perry, Michael Jackson, Britney Spears и т. д. В ответ на эти обвинения журналист Сардор Камилов ответил, что концерт — это не программа открытия.

Дискография 
  — «Sensiz» — «Без тебя»
 2002 — «Baxtli bo’laman» — «Буду Счастливой»
 2004 — «Sevgilim» — «Любимый»
 2005 — «Faqat Muhabbat» — «Только Любовь»
 2006 — «Yodingdami» — «Помнишь»
 2007 — «Sog’indim» — «Скучаю»
 2008 — «Doimo» — «Всегда»
 2009 — «Orzuinga Ishon» — «Верь в свою мечту»
 2010 — «Tabassum Qil» — «Улыбайся»
 2011 — «Sevaveraman» — «Буду я Любить»
 2012 — «Sevgi… Bu Nima?» — «Любовь… Что Это?»
 2013 — «Oyijon» — «Мама»
 2015 — «Izlama» — «Не Ищи»
 2017 - «Javob ber» - «Ответь мне»
 2018 - «Tomchi» - «Каплями»

Фильмография

Видеоклипы других исполнителей

Награды 
 2002 год — премия «Нихол» «Лучшая певица года»
 2003 год — премия «Тарона Рекордс» за «Лучший альбом года»
 2004 год — премия «Тарона Рекордс» за «Лучшая певица года»
 2005 год — звание «Заслуженный артист Узбекистана»
 2005 год — премия «Тарона Рекордс» «Лучший альбом года»
 2006 год — премия «Тарона Рекордс» «Лучшая певица года»
 2006 год — премия «M&TVA» «Лучшая певица года»
 2007 год — премия «M&TVA» «Лучший саундтрек года»
 2009 год — премия «M&TVA» «Лучшая песня года»
 2012 год — премия «M&TVA» «Лучшая певица года»
 2015 год - премия «Йил кушиги» 
 2016 год - фестиваль «Star of Asia»
 2017 год - премия «Golden Panther Awards» «Best Central Asian Act» queen

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт певицы
 Официальный фан-сайт певицы
 Официальный канал Райхон в Youtube
 Официальный канал певицы в Mytube
 Официальная страничка певицы в Инстаграме
Официальная страничка певицы в Фейсбуке
 Официальный микроблог певицы в Твиттере
 Официальная страничка певицы в Myspace
Официальный канал Райхон в Telegram